Världsmästerskapen i bordtennis 2010  spelades i Olimpijskij i Moskva under perioden 23-30 maj 2010. Beslutet togs i maj 2007. Upplagan var den 50:e genom tiderna.

Medaljsummering

Medaljligan

Discipliner

Resultat

Herrarnas lagtävling

Final

Place 1–12 bracket

Damernas lagtävling

Final

Place 1–12 bracket

Källor

ITTF website
Movies from competition

Fotnoter

2010 i Ryssland
Bordtennis i Ryssland
Sportevenemang i Moskva
Internationella sportevenemang i Ryssland
Sportåret 2010
2010
Moskva under 2000-talet